Amboy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Amboy Township (Illinois)
 Amboy Township (Michigan)
 Amboy Township (Minnesota)
 Amboy Township (Ohio)